Notogillia sathon är en snäckart som beskrevs av F. G. Thompson 1969. Notogillia sathon ingår i släktet Notogillia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
sathon